Barathronus är ett släkte av fiskar. Barathronus ingår i familjen Aphyonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Barathronus